

События 
 Консулы имп. Феодосий II (XV раз) и имп. Валентиниан III (IV раз).
 Завершение завоевания вандалами Алжира и Северного Марокко.
 Брачный союз правителей Жужани и Тоба-Вэй.
 Умер Мэн Сунь, наследовал Мугань.

Родились 
 Аммоний, сын Гермия, античный философ-неоплатоник.
 Мейрхион Мейрионит, правитель Мейрионита.
 Ридвед Врих, король Поуиса в третьей четверти V века.

Скончались 
 Акакий Мелитинский, епископ, чудотворец.
 Арчил (царь Иберии).
 Иоанн Кассиан, христианский монах и богослов.
 Иулиания Болонская, святая, праведница из Болоньи.
 Кономор ап Тутвал, король Думнонии.
 Раббула, епископ Эдессы.

См. также